Příjmení Todd nosí více významných osobností:

 Alexander Robertus Todd (1907–1997) – skotský biochemik
 Colin Todd (* 1948) – bývalý anglický fotbalista
 Emmanuel Todd (* 1951) – francouzský historik, antropolog, sociolog, politolog a demograf
 Mark Todd (* 1956) – novozélandský jezdec, žokej
 Mary Todd Lincoln (1818–1882) – první dáma USA v letech 1861–1865
 Mike Todd (1909–1958) – americký divadelní a filmový producent, třetí manžel Elizabeth Taylorové
 Olga Taussky-Todd (1906–1995) – česko-rakousko-americká matematička
 Thelma Todd (1906–1935) – americká herečka

Podobné příjmení 
 Todt

Externí odkazy